Le district de Mauléon est le nom porté par deux anciennes divisions administratives françaises :
 de 1790 à 1800, le district de Mauléon dans le département des Basses-Pyrénées (chef-lieu : Mauléon)
 en 1790, le district de Mauléon dans le département des Deux-Sèvres (chef-lieu : Mauléon), avant d'être renommé ensuite en district de Bressuire.